Thoracostrongylus aduncatus — вид жуков-стафилинид из подсемейства Staphylininae (Staphylinini).

Описание 
Мелкие жуки с удлинённым телом, внешне напоминающие жуков рода Ontholestes. Длина тела у самцов 7,0—8,3 мм, у самок 8,0—9,6 мм. По общему виду T. aduncatus похож на Thoracostrongylus acerosus, Thoracostrongylus fujianensis и Thoracostrongylus diaoluoensis, но может быть отличим от них вершиной срединной доли гениталий, направленной дорсально и образующей апикальный зубец на боковом виде, а от T. diaoluoensis также эдеагусной срединной долей с субапикальным зубцом на дорсальной стороне. Эдеагусная вариация наблюдается в апикальных частях срединной доли и парамера.

Распространение 
Представители вида встречаются в Юго-Восточной: Китай (Yunnan).

Таксономия 
Таксон Thoracostrongylus aduncatus был впервые описан в 2011 году

Примечания

Литература 
 Blackwelder R.E. (1952) The generic names of the beetle family Staphylinidae, with an essay on genotypy. Bulletin — United States National Museum 200: [i-iv] 1-483.
 Brunke A., Smetana A. (2019) A new genus of Staphylinina and a review of major lineages (Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini). Systematics and Biodiversity 17(8): 745—758. https://doi.org/10.1080/14772000.2019.1691082

Ссылки 
 Thoracostrongylus Bernhauer, 1915. gbif.org

Staphylininae
Животные, описанные в 2011 году
Насекомые Азии
Эндемики Китая